Seetee Ship é um romance de ficção-científica escrito pelo autor estadunidense Jack Williamson, publicado em 1949.

Teria sido nele que o termo "terraformação" foi usado pela primeira vez.

Livros de 1949
Livros dos Estados Unidos
Livros de ficção científica